PNK steht für:
 Personalnebenkosten, siehe Personalkosten
 Prozessnahe Komponente
 Polynukleotidkinasen, siehe Polynucleotid-5′-Hydroxylkinasen
 Flughafen Pontianak (IATA-Code), indonesischer Flughafen
 Airpink (ICAO-Code), serbische Fluggesellschaft

pnk steht für:
 Paunaka (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache in Südamerika

Abkürzung